Матроска:
 Матроска — село в Измаильском районе Одесской области Украины.
 Матроска — разновидность стиля одежды, обуви или аксессуаров.
 Матроска — кошка, проживавшая во Владивостоке, герой популярного видеоролика на канале YouTube, талисман хоккейного клуба Адмирал.

См. также 
 Matroska